Fuentespreadas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentespreadas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Fuentespreadas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar